Временное народное правительство Республики Польша () — правительство, созданное 7 ноября 1918 года в Люблине и возглавленное Игнацием Дашиньским. Объявило своей целью создание независимого Польского государства — конституционной парламентской республики. Программа правительства предполагала национализацию ключевых отраслей экономики, а также реформу социальной политики, трудовую и земельную реформы. В состав правительства вошли такие видные политические деятели, как  (министр внутренних дел), Томаш Арцишевский (министр труда), а также полковник Эдвард Рыдз-Смиглы (военный министр и Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами). 

14 ноября 1918 года правительство самораспустилось, передав власть Временному Начальнику государства Польского Юзефу Пилсудскому.

История 

2 октября 1918 года польские депутаты австро-венгерского рейхсрата, возглавляемые Дашинским, выступили с требованием восстановления Польского государства. Среди прочего, они заявили, что  является международным делом, и потребовали, на этом основании, предоставить Польше право участия в Парижской мирной конференции, чтобы обсудить на ней возрождение суверенной Польши. 3 октября Дашинский выступил в рейхсрате, заявив: 

15 октября 1918 года польские депутаты рейхсрата во главе с Дашинским приняли документ, в котором объявили себя гражданами Польши, а не подданными Австро-Венгрии. 28 октября был сформирован Польский ликвидационный комитет, возглавленный Винценты Витосом: первоначально он расположился в Краков, а затем переехал во Львов. 7 ноября Дашиньский и его союзники в рейхсрате провозгласили образование Польской Народной Республики () и создание в Люблине временного правительства во главе с  Дашиньским. 

В 7 часов утра 10 ноября Юзеф Пилсудский, освобождённый из , где провёл 16 месяцев, вернулся, вместе с полковником  Казимежем Соснковским, на поезде в Варшаву. На варшавском вокзале Пилсудского встретили члены Совета Регентства Здислав Любомирский и полковник . На следующий день, приняв во внимание популярность Пилсудского и его поддержку со стороны большинства политических партий, Регентский совет назначил Пилсудского Главнокомандующим Вооружёнными Силами. 14 ноября Совет самораспустился и передал все свои полномочия Пилсудскому, ставшему Начальником государства. Вскоре, после консультаций с Пилсудским, самораспустилось и правительство Дашинского; новое правительство Польши было сформировано Енджеем Морачевским.

Состав правительства

Ссылки 

Появились в 1918 году в Польше
Вторая Речь Посполитая